Gehlhaar (siehe aber auch Gelhaar) ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Gehlhaar (* 1964), deutscher Friseur
 Franz-Adolf Gehlhaar (1937–2016), deutscher Lehrer
 Kurt Gehlhaar († 1945), Konditor und Cafébetreiber in Königsberg, größter Hersteller von Königsberger Marzipan und Konfitüre
 Laura Gehlhaar (* 1983), deutsche Psychologin, Bloggerin, Aktivistin und Autorin
 Paul Gehlhaar (1905–1968), deutscher Fußballspieler 
 Rolf Gehlhaar (1943–2019), US-amerikanischer Komponist und Hochschullehrer